Sweetwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sweetwater Township (Michigan)
 Sweetwater Township (North Carolina)